Pavel Fridrich Meklenburský (19. září 1852, Ludwigslust – 17. května 1923, Ludwigslust) byl člen Meklenbursko-schwerinské dynastie a generál meklenburského jezdectva.

Život 
Pavel Fridrich se narodil na zámku Ludwigslust jako druhorozený syn velkovévody Bedřicha Františka II. Meklenbursko-Zvěřínského a jeho první manželky Augusty Reuss Köstritz.

5. května 1881 se devětadvacetiletý Pavel Fridrich ve Schwerinu oženil se svou o čtyři roky mladší rakouskou sestřenicí Marií Windisch-Grätz, dcerou knížete Huga z Windisch-Grätz a jeho manželky Luisy Meklenbursko-Schwerinské. Pár měl pět dětí, které byly všechny vychovávány v římskokatolické víře své matky Marie. Rodina žila poklidný život v Benátkách, kde se přátelila s kardinálem Sartem (budoucí papež Pius X.), který ji často navštěvoval a byl jí duchovním rádcem.

21. dubna 1884 se Pavel Fridrich vzdal za sebe a své syny práv na meklenbursko-schwerinské nástupnictví ve prospěch svých mladších bratrů a jejich synů. V roce 1887 se luterán Pavel Fridrich rozhodl konvertovat k římskokatolické církvi své manželky a dětí.

V roce 1906 po rozčilení jeho synovce velkovévody Fridricha Františka IV. Meklenburského nad množstvím peněz, kteréstrýc utrácel, se musel Pavel Fridrich s manželkou podřídit správci královské domácnosti.

Vévoda Pavel Fridrich zemřel 17. května 1923 ve věku 70 let v rodném Ludwigslustu.

Potomci 
S manželkou Marií měl vévoda pět dětí:

 1. Pavel Fridrich Meklenburský (12. 5. 1882 Schwerin – 21. 5. 1904 Kiel), svobodný a bezdětný
 2. Marie Luisa Meklenburská (1. 5. 1883 – 21. 8. 1887 Ludwigslust)
 3. Marie Antoinetta Meklenburská (28. 5. 1884 Benátky – 26. 10. 1944 Bled), svobodná a bezdětná
 4. Jindřich Borwin Meklenburský (16. 12. 1885 Benátky – 3. 11. 1942 Sárszentmihály)
 I. ⚭ 1911 Elizabeth Tibbits Pratt (27. 1. 1860 New York – 14. 9. 1929 Berg), rozvedli se roku 1913
 II. ⚭ 1915 Natalie Oelrichs (12. 10. 1880 Cheyenne – 23. 2. 1931 San Francisco), rozvedli se v roce 1921
 III. ⚭ 1921 Carola von Alers (3. 9. 1882 Wiesbaden – 27. 9. 1974 Garmisch-Partenkirchen)
 5. Josef Meklenburský (*/† 27. 2. 1889 Berlín)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 

Narození 19. září
Narození v roce 1852
Narození v Ludwigslustu
Úmrtí 17. května
Úmrtí v roce 1923
Úmrtí v Ludwigslustu
Dynastie Meklenburských
Nositelé Železného kříže
Rytíři Řádu bílého orla
Nositelé Řádu svaté Anny
Nositelé Řádu svatého Jiří (Rusko)
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána